Das Internazionali di Monza e Brianza 2011 war ein Tennisturnier, das vom 4. bis 10. April 2011 in Monza stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2011 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 154 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 153 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 164 kB)

ATP Challenger Tour 2011
Tennisturnier in Monza